Bandar Khalifah (Bendahara), een plaats in Indonesië
Bandar Khalifah (Tamiang Hulu), een plaats in Indonesië